

Localidades

San Jacinto (Bolívar)
San Jacinto del Cauca (Colômbia)

San Jacinto (Califórnia)

San Jacinto (Chiquimula)

San Jacinto (distrito)

Desambiguações de topônimos